Олена Вячеславівна Зубарєва (народилася 18 вересня 1983 в Білій Церкві) — українська експертка у сфері комунікацій, репутації та сталого розвитку, громадська діячка. Глава «Асоціації лідерів стійкого розвитку», ініціаторка і засновниця кількох суспільних проєктів. За підсумками 2020 — в ТОП 5 PR-директорів України.

Життєпис 
У 1991 році разом з батьками переїхала в місто Усинськ Республіка Комі. У 2006 році закінчила Ухтинський державний технічний університет за спеціальністю «Зв'язки з громадськістю». У 2011 році закінчила «Московський інститут культури і мистецтв» за спеціальністю іміджіологія. У 2017 закінчила Академію МВА International. У 2020 закінчила Кембриджський університет і отримала диплом Leadership in sustainability.

Трудову діяльність почала в 2003 PR-менеджером Лукойл, де пропрацювала до 2011. Паралельно, з 2008 о 2011 працювала менеджером зовнішніх і внутрішніх комунікацій Газпрому. З 2011 по 2012 — начальник відділу зі зв'язків з громадськістю ГК Верес. 2012—2015 — PR-менеджер ДТЕК. 2015—2017 — керівник PR в Harveast.

З 2017 по 2021 — керівник департаменту корпоративних комунікацій та стійкого розвитку АТ «Фармак». За час її керівництва зовнішніми комунікаціями, компанією «Фармак» організовані проєкти: Екошкола,, Біг для здоров'я, «Врятуй собі життя — перевірся на діабет», Корпоративний журнал «Science Inside», Книга «30 вчених, які змінюють світ»; Мобільний фармацевтичний музей.

У 2020 Зубарєва стала співавторкою книги «Візіонер» про Філю Жебровську, власницю «Фармак».

З листопада 2021 — директор із корпоративних комунікацій медичної мережі «Добробут».

Автор статей з питань гендерної рівності, розвитку бренду.

«Врятуй собі життя — перевірся на діабет» 

У 2019 заснувала Громадську організацію «Асоціації лідерів стійкого розвитку» ГО для об'єднання бізнесу, влади, суспільства і медіа для вирішення соціально — значущих завдань. Членами асоціації є українські компанії, громадські організації, медіа та їх лідери, які виконують соціальну місію, розвивають суспільство і сприяють досягненню Цілей сталого розвитку. Як голова асоціації Зубарєва ініціювала всеукраїнську програму «Врятуй собі життя — перевірся на діабет», метою якої є підвищення рівня обізнаності про діабет і проведення масової перевірки жителів країни на це захворювання. Це перший всеукраїнський загальнонаціональний скринінг на цукровий діабет.

Організована Асоціацією програма «Врятуй собі життя – перевірся на діабет» отримала підтримку ООН та кількох великих компаній За час проведення кампанії протестувалися понад 100 тисяч людей. Охопленню більшого числа людей завадили як карантинні обмеження, так і страх і небажання людей дізнатися про можливий діагноз.

Відзнаки 
За підсумками 2020 року увійшла в ТОП 5 PR-директорів України за версією X-RAY Marketing Awards, що проводиться Marketing Media Review.

Примітки

Посилання 

 

Громадські діячі XXI століття
Фахівці зі зв'язків з громадськістю